Le mot safari désigne habituellement une excursion touristique à caractère sportif, initialement liée à la chasse.
 Un safari-photo est une expédition où la chasse est remplacée par la photographie.
 Un parc safari est une forme de zoo de type extensif où les animaux sont présentés en semi-liberté.

Cuisine 
 Un safari est une liqueur à base de fruits tropicaux.
 Un safari est un plat gréco-tunisien à base de pois chiches et d'avocat qui fait la renommée des meilleurs restaurants de l'île de Crète.

Informatique 
 Safari est un logiciel de navigation web développé par Apple.
 SAFARI est l'acronyme du projet Système Automatisé pour les Fichiers Administratifs et le Répertoire des Individus.

Astronautique 
 Safari 284n du nom de son découvreur Philippe Safari de l'observatoire du Cerro Paranal au Chili, est une planète extra solaire révélée le  et orbitant autour de l'étoile Gliese 581 c située à 20,5 année lumière de la terre.

Musique 
 Safari est le premier maxi et deuxième disque du groupe de rock indépendant américain The Breeders.
 Heil Safari, hymne de l'Afrika Korps.

Cinéma 
 Safari est un film de Edward H. Griffith sorti en 1940.
 Safari est un film de Terence Young sorti en 1956.
 Safari est un film de Roger Vadim sorti en 1991.
 Safari est un film d'Olivier Baroux sorti en 2009.
 Un safari en folie est un film danois de  sorti en 2013.

Bande dessinée 
 Safari est une série de bande dessinée belge.
 Safari était un périodique de bande dessinée, sans rapport avec la précédente série.

Autres 
 Safari est un parfum pour homme de la marque Ralph Lauren.
 Safari est une race de chat issue de l'hybridation du chat domestique et du chat de Geoffroy.
 Le Safari est un papillon de la famille des Hétérocères, appelé également papillon de nuit dans certains pays. Il se distingue par sa couleur sombre et peut vivre de jour comme de nuit.
 Heil safari, une marche militaire de l'Afrika Korps
 Le Rallye Safari est un rallye automobile africain.

Homonymie de titre